Детройт (аеропорт)
Міжнародний аеропорт імені Колмана Янга